Die Liste der Statthalter von Obergermanien enthält die Namen aller Amtsträger, von denen bekannt ist, dass sie in der Prinzipatszeit diese römische Provinz verwalteten.

Hinweise zur Benutzung:
 Die Amtszeiten als Statthalter lassen sich teilweise nur unsicher bestimmen. Genauere Erläuterungen zur Datierung finden sich unter Umständen in den Einzelartikeln.
 Die meisten Vornamen sind entsprechend der antiken Praxis abgekürzt, eine Auflösung findet sich im Artikel Praenomen.
 Zur eindeutigen Zuordnung ist, sofern bekannt, auch das Jahr angegeben, in dem die jeweilige Person als Konsul amtierte.
 Für jede Statthalterschaft sind die Belegstellen in den antiken (literarischen und epigraphischen) Quellen angegeben. Bei Inschriften wird stets nur eine moderne Publikation angegeben, bevorzugt das Corpus Inscriptionum Latinarum oder die „Année épigraphique“.

Nur sehr ungenau datierbare Statthalterschaften:
 [?Ru]fus: im 1. Jahrhundert ()
 Unbekannter: nicht datierbar ()
 Iulianus: nicht datierbar ()
 Pon[...]: nicht datierbar ()

Anmerkungen

Literatur 
 Emil Ritterling: Fasti des römischen Deutschland unter dem Prinzipat (= Beiträge zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte von Gallien und Germanien. Band 2). Seidel, Wien 1932 (zum Großteil veraltet).
 Werner Eck: Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.–3. Jahrhundert (= Epigraphische Studien. Band 14). Rheinland-Verlag in Kommission bei Rudolf Habelt, Köln/Bonn 1985, ISBN 3-7927-0807-8 (mit Literaturangaben zu den einzelnen Statthaltern).

Einzelnachweise 

Obergermanien
!